Villa Urquiza peut désigner :

Toponymes 
 Villa Urquiza, quartier de Buenos Aires, Argentine ;
 Villa Urquiza, quartier de Posadas, Argentine ;
 Villa Urquiza, localité située dans la province d'Entre Ríos.

Sports 
 Villa Urquiza, club de football qui jouait dans la Primera División argentine en 1923, a été absorbé par General San Martín en 1924.